Кавенаго-д’Адда () — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Лоди.

Население составляет 2036 человек (2008 г.), плотность населения составляет 127 чел./км². Занимает площадь 16 км². Почтовый индекс — 26824. Телефонный код — 0371.

Покровителями коммуны почитаются святые апостолы Пётр и Павел, празднование 29 июня.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.cavenagodadda.lo.it/

Ссылки 
 http://www.comune.cavenagodadda.lo.it/ 
 http://www.istat.it/ 
 http://www.istat.it/english/